Vincent Marchetti est un footballeur français, né le  à Ajaccio. Il évolue au poste de milieu relayeur à l'AC Ajaccio.

Biographie

En club 

En 2010, il intègre le pôle espoirs d'Ajaccio, pour deux ans de préformation.

En sélection 
Vincent Marchetti reçoit une sélection en équipe de France des moins de 19 ans, le , lors d'un match amical contre l'Italie (1-1).

Le , il honore sa première sélection avec l'équipe de Corse face au Pays basque. Il entre en jeu à la  à la place d'Anthony Lippini. Les deux équipes se quittent sur un match nul 1-1 et les basques l'emportent aux tirs au but.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur français
Personnalité liée à la Corse
Joueur de l'AC Ajaccio
Joueur de l'AS Nancy-Lorraine
Joueur de l'équipe de Corse de football
Naissance en juillet 1997
Naissance à Ajaccio